Brasil
Piracicaba — município do estado de São Paulo
Rio Piracicaba (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
Rio de Lágrimas — música sertaneja, conhecida como "O Rio de Piracicaba"
Rio Piracicaba (São Paulo) — rio de São Paulo
Rio Piracicaba (rio de Minas Gerais) — rio de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos